Gregory Donovan Ostertag (ur. 6 marca 1973 roku) w Dallas, Teksas) – amerykański zawodowy koszykarz grający na pozycji środkowego.

Ostertag został wybrany z 28. numerem draftu 1995 przez Utah Jazz, gdzie spędził prawie całą karierę w lidze NBA (1995–2006). Jedynie w sezonie 2004–2005 występował w Sacramento Kings.

Karierę zakończył w 2006, jednak wznowił ją pod koniec 2011 roku, gdy podpisał kontrakt z Texas Legends. Po dziesięciu meczach, z powodu kontuzji kolana, ponownie zakończył karierę.

W 1996 wystąpił w filmie Eddie.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik:
 NCAA Final Four (1993)
 rozgrywek Sweet 16 turnieju NCAA (1993–1995)
 turnieju NCAA (1992–1995)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Big 8 (1992)
 sezonu regularnego konferencji Big 8 (1992, 1993, 1995)

 NBA
 Wicemistrz NBA (1997, 1998)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Utah Jazz
Koszykarze Sacramento Kings
Koszykarze Texas Legends
Urodzeni w 1973
Koszykarze Kansas Jayhawks
Ludzie urodzeni w Dallas